Palionis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Palionytė (ledig)
Palionienė (verheiratet)

Namensträger 

 Andrius Palionis (* 1975), litauischer Politiker (parteilos)
 Jonas Palionis (* 1924), litauischer Philologe
 Juozas Palionis (1950–2011), litauischer Politiker und Mitglied im Seimas
 Markus Palionis (* 1987), litauisch-deutscher Fußballspieler

Familienname
Litauischer Personenname